Isomorphie (gr. ἴσος ísos „gleich“ und μορφή morphé „Form“, „Gestalt“) steht für:

 Isomorphie (Sozialwissenschaften), „Gleichgestaltigkeit“ von Theorien oder Modellen als bedeutsam für die interdisziplinäre Zusammenarbeit einzelner Problemaspekte des gesellschaftlichen Zusammenlebens
 Isomorphie (Kristall), Kristalle mit gleichen molekularen Strukturen
 Isomorphie (Psychophysiologie), Entsprechung eines Bewusstseinszustandes mit einem physischen Prozess
 Isomorphie (Botanik), Form des Generationswechsels
 Isomorphie (Linguistik), strukturelle Parallelen verschiedener Beschreibungsebenen der Sprache (z. B. Phonologie – Morphologie – Syntax)
 Isomorphie (Mathematik), Form der Abbildung, siehe Isomorphismus
 Isomorphie von Graphen (Graphentheorie)
 Isometrische Isomorphie (Funktionalanalysis, Spezialfall von normaler Isomorphie)

Siehe auch: